Сезон 1922—1923 у Серії А — 26-й чемпіонат Швейцарії. Чемпіоном став клуб «Берн», але Янг Бойз став переможцем у групі Центр, а фінальні матчі за чемпіонське звання відбулись раніше. У зв'язку з тим, що всі учасники фіналу відмовились перегравати матчі, чемпіонат лишився без виявлення переможця.

Схід

Центр

Захід

Фінал 

|}

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 

1923
Швейцарія
Швейцарія